White Music — дебютный студийный альбом британской рок-группы XTC, записанный группой с продюсером Джоном Лекки в Manor Studios, Оксфордшир, Англия, и выпущенный 20 января 1978 года на Island Records.

Диск поднялся до #38 в UK Albums Chart. Синглами из него вышли «Statue Of Liberty» (запрещенный на BBC за строчку «sail beneath your skirt») и «This Is Pop».

Список композиций 
Автор всех песен — Энди Патридж — за исключением тех, чьи авторы указаны дополнительно
 «Radios in Motion» — 2:54
 «X Wires» (Colin Moulding) — 2:06
 «This Is Pop?» — 2:41
 «Do What You Do» (Moulding) — 1:16
 «Statue of Liberty» — 2:55
 «All Along the Watchtower» (Bob Dylan) — 5:43
 «Atom Age» — 2:32
 «Set Myself on Fire» (Moulding) — 3:04
 «I’m Bugged» — 3:59
 «New Town Animal» — 1:53
 «Spinning Top» — 2:40
 «Neon Shuffle» — 4:37

CD (bonus tracks) 
 «Science Friction» — 3:13
 «She’s So Square» — 3:06
 «Dance Band» (Moulding) — 2:41
 «Hang on to the Night» — 2:09
 «Heatwave» (Moulding) — 2:12
 «Traffic Light Rock» — 1:40
 «Instant Tunes» (Moulding) — 2:34

Участники записи 
 Энди Партридж — гитара, вокал
 Колин Моулдинг — бас-гитара, вокал
 Барри Эндрюс — клавишные
 Терри Чемберс — ударные

Примечания 

Дебютные альбомы 1978 года
Альбомы Virgin Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании